Mandeville kan syfta på följande :

Personer
 Bernard de Mandeville (1670–1733), nederländsk filosof och satiriker
 Kent Manderville (född 1971), kanadensisk ishockeyspelare

Astronomi 
 739 Mandeville - en asteroid

Geografi

Frankrike 

 Mandeville-en-Bessin, Normandie, Département du Calvados, 
 Mandeville, Eure, departementet Eure i regionen Normandie,

Jamaica 

 Mandeville, Jamaica, Parish of Manchester,

Kanada 

 Mandeville, Québec,  Lanaudière,

USA 

 Mandeville, Louisiana, Saint Tammany Parish, 

Robotskapade Jamaicaförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar